Пресека може бити:

Србија
 Пресека (Ивањица), насељено место у општини Ивањица, Моравички округ
 Пресека (Бабушница), насељено место у општини Бабушница, Пиротски округ
 Пресека (Зубин Поток), насељено место у општини Зубин Поток, Косовскомитровички округ

Северна Македонија
 Пресека (Кочани), насељено место у општини Кочани

Хрватска
 Пресека (општина), насељено место и општина, Загребачка жупанија
 Пресека (Горњи Михаљевец), насељено место у општини Горњи Михаљевец, Међимурска жупанија
 Пресека Оборовска, насељено место у општини Ругвица, Загребачка жупанија
 Пресека Озаљска, насељено место у општини Камање, Карловачка жупанија
 Пресека Петровска, насељено место у општини Петровско, Крапинско-загорска жупанија

Бугарска
 Пресека (Кирково), насељено место у општини Кирково, Област Крџали